McIlroy ist der Familienname folgender Personen:

 Douglas McIlroy (* 1932), US-amerikanischer Informatiker, Mathematiker und Ingenieur

 Jimmy McIlroy (James McIlroy; 1931–2018), nordirischer Fußballspieler
 Louise McIlroy (1874–1968), schottische Ärztin und Gynäkologin
 Rory McIlroy (* 1989), nordirischer Golfer
 Sammy McIlroy (* 1954), nordirischer Fußballspieler
 William McIlroy (auch Stewart McIlroy; 1906–1983), britischer Simulant und Krankenhauspatient

Sonstiges:

 McIlroy Peak, Berg auf Südgeorgien im Südatlantik